Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 31. Mai bis 6. Juni 1993 in Birmingham, England, in der National Indoor Arena statt.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 BWF Resultate

1993
Weltmeisterschaft 1993
Weltmeisterschaft 1993